Miejscowości w USA:
 Central Point – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Central Point (ang. Central Point Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Day